Император Дзюнтоку (順徳天皇) (22 октября 1197 — 7 октября 1242) — 84-й правитель в истории Японии, правил с 12 декабря 1210 по 13 мая 1221. Имя — Моринари (). Прозвание — Садо-но-ин (, по названию острова Садо, где провёл последние годы жизни).

Жизнеописание 
В 1200-м году становится кронпринцем. Становится императором после отречения от престола Императора Цутимикадо под нажимом отца, императора Го-Тобы, однако фактически от имени Дзюнтоку продолжает править император Го-Тоба (инсэй).

В 1221 его заставили отречься от власти после попытки его отца свергнуть сёгунат Камакуры (война Дзёкю).

После этого инцидента был сослан на остров Садо, где и умер в 1242.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзёгэн (1207—1211)
 Кэнряку (1211—1213)
 Кэмпо (1213—1219)
 Дзёкю (1219—1222)

Семья 

Третий сын Императора Го-Тобы. Мать: Сигэко (重子), дочь Фудзивары Ханки (藤原範季)
 Императрица (тюгу): Кудзё (Фудзивара) Рицуко (?) (九条（藤原）立子)
 Вторая дочь: Наследная Принцесса Тайко (?) (諦子内親王)
 Четвёртый сын: Наследный Принц Канэнари (懐成親王) (Император Тюкё)
 Фрейлина: Дочь Фудзивары Норимицу (藤原範光)
 Шестой сын: Наследный Принц Дзэнто (善統親王)
 Седьмой сын: Принц Хиконари (彦成王)
 Супруга: Дочь Фудзивары Саяки (藤原清季)
 Пятый сын: Принц Таданари (忠成王)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 03
Правители Азии XIII века